Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2008 (ang. UEFA European Under-17 Championship 2008) – 26. edycja organizowanych przez UEFA Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn w kategorii do lat 17.

Turniej odbył się w dniach 4-16 maja 2008 roku w Turcji na 3 stadionach zlokalizowanych w Antalyi. Mistrzem Europy do lat 17 została reprezentacja Hiszpanii, która pokonała w finale 4:0 Francję. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw uznano Danijela Aleksicia, tytuł króla strzelców wywalczył Yannis Tafer.

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Finał

Strzelcy

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2008 w bazie RSSSF 

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2008 w Turcji
Piłka nożna w Turcji
Sport w Antalyi